El término Kraft puede referirse:

 a la compañía de alimentación Kraft Foods.
 al Proceso Kraft para la producción de pasta de celulosa.